Cirri ist der Familienname folgender Personen:

 Antoine Cirri (* 1952), belgischer Jazzmusiker
 Giovanni Battista Cirri (1724–1808), italienischer Cellist und Komponist

Außerdem bezeichnet Cirri eine anatomische Ausprägung der Thoraxbeine bei Rankenfußkrebsen, den wissenschaftlich so genannten Cirripedia.